Еленин — поселок в Аткарском районе Саратовской области в составе сельского поселения Петровское муниципальное образование.

География 
Находится на левом берегу реки Медведица  на расстоянии примерно 17 километров по прямой на север от районного центра города Аткарск.

Население
Население составляло 21 человек в 2002 году (русские 95%),  3 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Аткарского района